Villa Folco, villa veneta situata a Meolo
Villa Folco, villa veneta situata a Schio